

Geografia 
 Monteleone di Calabria  – antico nome del comune italiano di Vibo Valentia
 Monteleone di Fermo – comune italiano in provincia di Fermo
 Monteleone di Puglia – comune italiano in provincia di Foggia (già in provincia di Avellino)
 Monteleone di Spoleto – comune italiano in provincia di Perugia
 Monteleone d'Orvieto – comune italiano in provincia di Terni
 Monteleone Rocca Doria – comune italiano in provincia di Sassari
 Monteleone Sabino – comune italiano in provincia di Rieti
 Monteleone – antico comune italiano, attualmente frazione di Inverno e Monteleone in provincia di Pavia
 Monteleone – frazione del comune italiano di Roncofreddo in provincia di Forlì
 Monteleone – antico feudo di Pescolamazza, attualmente frazione del comune italiano di Pesco Sannita in provincia di Benevento

Persone 
 Alessandro Monteleone – pittore e scultore italiano
 Antonino Monteleone – medico e politico italiano
 Enzo Monteleone – regista e sceneggiatore italiano
 Saverio Monteleone – politico italiano

Altro 
 Monteleone – brano musicale dell'album Get Lucky dell'artista Mark Knopfler